Сан Рафаел Чико има више значења:

 Сан Рафаел Чико (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел Чико (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел Чико (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику